Малина Станчева (; Севлиево, 7. јун 1967), познатија само као Малина (), бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Огнена звезда}- (2001)
 -{Малина}- (2003)

Спотови 

Рођени 1967.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи